Maud (schip), het schip van Amundsen
Maud (voornaam), een meisjesnaam
Maud (Oklahoma), plaats in de VS
Maud (Schotland), plaats in Schotland
Maud (Texas), plaats in de VS
Maud Hawinkels, een Nederlands presentatrice
Maud Mulder, een Nederlandse zangeres